Zemljopis:
 Kansas, savezna država u središnjem dijelu SAD-a, koja je dobila ime po plemenu Kansa
 Kansas (rijeka), rijeka u SAD-u.
 Kansas, Alabama, grad
 Kansas, Illinois, selo
 Kansas, Oklahoma, grad

Ostalo:

Kansas (sastav), glazbeni sastav iz 1970-ih (progresivni rock)
Kansas (album), debi-album sastava Kansas iz 1974.
USS Kansas (1863), američki ratni brod iz Američkog građanskog rata
USS Kansas (BB-21), bojni brod klase Connecticut

Kansas (film), film iz 1988. (glume Matt Dillon i Andrew McCarthy)